Corridors of Power (album), een album van Gary Moore
Corridors of Power (roman), een roman van C.P. Snow
Corridors of Power (televisieserie), een Australische televisieserie